De Cedronsbeek, ook wel Houtmolenbeek en Sloterbeek genoemd, was een beek in de Nederlandse plaats Venlo, die de grachten in en rond de vestingstad van water voorzag.

Wanneer de beek precies is aangelegd, is niet overgeleverd. Wel is bekend dat het waterpeil van de grachten in 1585 is verhoogd door een omleiding van deze houtmolenbeek die bij het klooster Trans-Cedron de stad bereikte. De beek stroomde vanaf de steilrand ten zuidoosten van de stad, via de Onderste en Bovenste houtmolen en de bantuin (de huidige wijk Sinselveld, die tot het einde van de twintigste eeuw De Sloot werd genoemd) de stad binnen.

In de negentiende eeuw, tijdens de slechting van de vestingwerken, werd de beek drooggelegd.

Momenteel ligt nog steeds een klein binnenstraatje in de binnenstad met de naam Aan Cedron. Dit is een doodlopend straatje aan de Kleine Beekstraat, aan de zuidzijde van de binnenstad. Het is vernoemd naar het voormalige klooster.

Vestingwerk van Venlo
Straat in Venlo binnenstad
Oppervlaktewater in Venlo
Geschiedenis van Venlo